Сантовения () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 32,96 км². Население — 324 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Саморы
Муниципалитеты Саморы